Guido Nenninger (* 20. Juni 1918 in München; † 19. März 2003 in München) war ein deutscher Orgelbauer.

Leben und Wirken 
Guido Nenninger führte ab 1952 den Münchner Betrieb seines Vaters Leopold weiter. Er machte sich einen Namen besonders durch Restaurierungen in Zusammenarbeit mit Rudolf Quoika. 1984 übergab Nenninger seinem langjährigen Mitarbeiter Gerhard Kau (* 7. März 1947) die Betriebsleitung. Anfang der 1990er Jahre übernahm Wilhelm Stöberl die Werkstatt. Heute arbeitet dort Münchner Orgelbau Johannes Führer.

Schüler 
Nenninger hat etliche Orgelbauer ausgebildet. Zu seinen Schülern zählen Reinhold Friedrich, Günter Ismayr, Christoph Kaps und Willi Osterhammer.

Werkliste (Auszug)

Literatur

Weblinks 
 Organ index: Nenninger Orgelbau

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Unternehmer (München)
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Deutscher
Geboren 1918
Gestorben 2003
Mann
Orgellandschaft Oberbayern